Амир Имам (; род. 5 ноября 1990, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в первой полусредней и полусредней весовых категориях. Бывший претендент на титул чемпиона мира в 1-м полусреднем весе.

Любительская карьера

Профессиональная карьера 
Дебютировал на профессиональном ринге 5 ноября 2011 года, в полусреднем весе, победив по очкам Кристиана Стила.

10 мая 2014 года победил по очкам кубинца Йордениса Угаса. Счёт судей: 79/73 и 78/74 (дважды).

13 декабря 2014 года нокаутировал в 6-м раунде никарагуанца Сантоса Бенавидеса.

Чемпионский бой с Хосе Рамиресом 
17 марта 2018 года встретился с не имеющим поражений американцем Хосе Рамиресом в бою за вакантный титул чемпиона мира в 1-м полусреднем весе по версии WBC. Поединок продлился все 12 раундов. Рамирес выиграл по очкам.

В августе 2019 года подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank Promotions.

Статистика боёв

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры США
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории